Chov může označovat:
 chov zvířat – odvětví zemědělství zabývající se péčí o hospodářská zvířata
 chov ovcí
 chov včel

 intenzivní chov – způsob hromadného chovu hospodářských zvířat s důrazem na maximalizaci produktivity 
 extenzivní chov – způsob chovu hospodářských zvířat s omezeným vkladem kapitálu a práce a s nízkými výnosy

 chovné zvíře – zvíře určené k chovu
 chovatel – osoba, která zvíře vlastní nebo se o něj stará
 chovatelská stanice – zařízení pro chov čistokrevných zvířat určitého druhu

Související články 
 chování (rozcestník)

Externí odkazy